HMS Barrosa je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Barrosa (1860) 
 HMS Barrosa (D68)

Barrosa